Die Saison 2018/19 der Mittelrheinliga war die 63. Spielzeit der Fußball-Mittelrheinliga und die siebte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 24. August 2018 mit dem Spiel zwischen der Borussia Freialdenhoven und dem 1. FC Düren eröffnet und endete mit dem letzten Spieltag am 16. Juni 2019.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga West 2017/18 aus dem Gebiet Mittelrhein:
 FC Wegberg-Beeck
 die verbleibenden Mannschaften aus der Mittelrheinliga 2017/18:
 FC Hennef 05
 Siegburger SV 04
 Blau-Weiß Friesdorf
 Borussia Freialdenhoven
 SV Breinig
 Viktoria Arnoldsweiler
 TSC Euskirchen
 FC Hürth
 SV Bergisch Gladbach 09
 VfL 08 Vichttal
 VfL Alfter
 SSV Merten
 die Meister der beiden Staffeln der Landesliga Mittelrhein 2017/18:
 Meister Staffel 1: SV Deutz 05
 Meister Staffel 2: 1. FC Düren (als SG GFC Düren 99)
 der bessere Vizemeister der beiden Staffeln der Landesliga Mittelrhein 2017/18:
 SpVg Frechen 20

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2018
Mittelrheinliga 2018/19